Limax nyctelius är en snäckart som beskrevs av Bourguignat 1861. Limax nyctelius ingår i släktet Limax och familjen kölsniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kölsniglar
nyctelius